

Monnaie 
 Le taka (টাকা), monnaie officielle du Bangladesh.
 Taka (টাকা), terme bengalî utilisé dans certaines régions de l'Inde pour désigner la roupie indienne.

Toponymes 
 Taka ou Taqa, un village de la commune d'Aït Yahia en Algérie ;
 Taka, un bourg de la préfecture de Hyōgo au Japon ;
 Taka, une île inhabitée des Îles Marshall ;
 Təkyə, Tekyə ou Taka, village d'Azerbaïdjan ;
 Le parc national de Taka Bonerate, situé dans le nord-ouest de la mer de Flores ;
 Fatutaka ou Fatu Taka, une île inhabitée située dans les îles Santa Cruz.

Sport 
 Taka, un mouvement de planche à voile.

Personnes et personnages 
 William Tucker, un colon de Nouvelle-Zélande appelé Taka par les Maoris ;
 TAKA Michinoku, le nom employé sur le ring par l'ancien catcheur professionnel Takao Yoshida ;
 Takayuki Ishikawa, aussi appelé DJ TAKA, un musicien japonais connu pour son travail avec Bemani, division de Konami ;
 Taka Hirose, musicien japonais du groupe de rock Feeder ;
 Taka Katō (加藤鷹), un acteur japonais de films pornographiques ;
 Taka-Arashi (鷹嵐), un personnage de jeu vidéo de la série de jeu de combat Virtua Fighter de Sega ;
 Miiko Taka (1925-2023), actrice américaine d'origine japonaise ;
 Tony Taka (1971-), auteur japonais spécialisé dans le hentai et lecchi ;
 Taka, une équipe composée par Sasuke Uchiwa dans le manga Naruto.

Culture 
 Taka, en Turquie et plus précisément dans la région de la mer Noire, un petit bateau traditionnel destiné au transport de biens ou de passagers ;
 Taka Takata, une série de bande dessinée humoristique ;
 Taka takata, une chanson de Joe Dassin ;
 Le shimada de taka (ou taka-shimada au Japon) est l'un des quatre styles majeurs de shimada existants.

Voir aussi